Maile Meloy, femme de lettres américaines
 Meløy, commune norvégienne